Dans l'univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Drawmij est un archimage, membre fondateur du conclave de magiciens que l'on appelle le Cercle des Huit, qui vit - dit-on - dans une forteresse sous-marine sous les flots de la Mer d'Azur. Le nom de "Drawmij" est un hommage de Gary Gygax à une personne réelle, Jim Ward.

Origines du personnage
Le nom "Drawmij" entre dans le canon de Donjons et Dragons grâce au sortilège intitulé Conjuration Instantanée de Drawmij et constitue l'anacyclique de "Jim Ward", qui est le nom de l'un des joueurs de Gary Gygax. Selon le récit de Ward, le sort trouve son origine dans une session de jeu de la campagne originale de Faucongris que fait jouer Gygax durant laquelle les joueurs sont bloquées dans des souterrains; le personnage de Ward possède un objet magique qui pourrait sauver le groupe, mais l'a laissé à l'auberge avant de partir. Ward fait remarquer à Gygax que les magiciens devraient avoir conçu un sort leur permettant d'invoquer n'importe quel objet en leur possession dans leur main; Gygax inventa promptement la Conjuration instantanée, qui a précisément cet effet.

Il y a une certaine confusion sur le point de savoir si Gygax a créé le nom en hommage à Jim Ward ou en hommage à son personnage; bien que l'on sache que Ward a joué un personnage nommé Drawmij à un moment, certains joueurs de l'époque soutiennent que le nom du magicien qu'il jouait au moment de la création de la Conjuration Instantanée était "Bombidell", et non "Drawmij". Ce qui laisse deux interprétations quant à l'origine du nom :
soit Ward avait baptisé son magicien "Drawmij" depuis le début et le sort porte simplement le nom de son personnage;
soit Gygax a inventé le nom pour des besoins de publication, parce que le nom de "Bombidell" était trop directement inspiré du personnage de Tolkien Tom Bombadil, et ce n'est qu'ensuite que Ward créa un nouveau personnage nommé "Drawmij".

Description et demeure
Drawmij est né en 528 AC. Cependant en 591 AC, à l'âge de 63 ans, il semble être un jeune homme d'à peine une trentaine d’années. Il a les cheveux blond-roux et les yeux si bleus qu'ils en sont presque violets. Il mesure  et pèse . Ses traits possèdent une qualité indéfinissable et troublante, et presque tous ceux qui le connaissent ont perçu quelque chose de subtilement différent en lui à chaque rencontre- la teinte de ses yeux, sa taille, l'épaisseur ou l'ondulation de ses cheveux. Rary appelle ces signes des "troublantes inconsistances". Drawmij porte des robes magiques de couleurs froides et aime les motifs elfiques.

Au cours de la dernière décennie, Drawmij se concentre sur les théories de la chronomancie, une forme de magie qui implique la manipulation du temps. Ces derniers temps, il devient de plus en plus excentrique.

Drawmij est supposé vivre dans une caverne sous-marine fortifiée sous les flots de la Mer d'Azur, à 150 milles au sud de Gradsul en Kéolande, où il s'occupe d'Hommes-Poissons, de baleines, de dauphins et autres habitants de l'océan. Cette forteresse était autrefois le repaire du druide Sverdras Meno. Il se rend aussi peu que possible dans la Cité-Franche de Faucongris, car il la trouve étouffante et déplaisante, mais va régulièrement à Gradsul. Drawmij possède un bateau magique en métal qui peut se déplacer sous l'eau.

Relations
Drawmij est membre du Cercle des Huit. Il a des liens étroits avec le Duc Luschan de Gradsul, qui pourrait être l'un de ses parents. Il passe aussi du temps avec le Hiérophante Sverdras Meno, un druide de la Vieille Foi qui supervise la Mer d'Azur. Drawmij a de nombreux contacts parmi les ménestrels et les bardes de Célène, bien que peu dans la capitale admettent le connaître. Drawmij n'a que peu d'agents connus, mais il en sait plus au sujet de la Kéolande et de ses États satellites qu'il ne devrait.

Drawmij éprouve une haine inextinguible envers Jaran Kriméæh, le Mage de la Vallée et tente toujours de persuader les autres membres du Cercle des Huit de l'aider à tuer le rusé archimage une bonne fois pour toutes. Jallarzi Sallavarian aurait suggéré à Otto que la véritable cible l'inimitié de Drawmij serait en réalité Tysiln San, la maîtresse de Jaran, mais les raisons de cette haine restent mystérieuses.

Drawmij n'a accepté qu'à contrecœur l'addition de Warnès Mantétoile et de Alhamazed au Cercle des Huit et s'est élevé contre l'admission de Théodain Ériason. Du fait qu'il n'a pas eu gain de cause, il prend acte de la présence de Théodain avec un consentement morne.

Créations de Drawmij

Sortilèges créés par Drawmij
Drawmij a développé les sortilèges suivants :

Bête de Somme de Drawmij
Boîte à Outils de Drawmij
Bouclier Merveilleux de Drawmij
Chance de l'Aventurier de Drawmij
Conjuration Instantanée de Drawmij
Don de Vol de Drawmij
Horloge Pratique de Drawmij
Métamorphose Bienfaisante de Drawmij
Métamorphose Miséricordieuse de Drawmij
Monture Rapide de Drawmij
Odeur Masquée de Drawmij
Pas léger de Drawmij
Protection de Drawmij contre les Gaz non-magiques
Sac de Fer de Drawmij
Sortie Instantanée de Drawmij
Souffle Vital de Drawmij

Objets magiques
On attribue à Drawmij la paternité de l'objet magique suivant :

Appareil Submersible de Drawmij

Écrits fictifs de Drawmij
Drawmij est également l'auteur de l'ouvrage suivant :
Répertoire des Conjurations Illustres.

Divers
Une parodie de sort, la Mort Instantanée de Drawmij, est parue dans le n°144 de Dragon, dans un article intitulé "Still More Outrages from the Mages". La description du sort précise, entre autres, "Lorsque ce sort est lancé, Drawmij, qui qu'il puisse être et où qu'il puisse se trouver, meurt. [...] Comme ce sort traîne depuis un certain temps, on peut sans risque supposer que Drawmij commence à en avoir vraiment plus qu'assez".

Autres utilisations du nom Drawmij
Dans Le Manuel Complet des Elfes, un prince elfe nommé Drawmij Koehlanna apparaît dans une version elfique du conte de Blanche Neige.

Un conteur nommé Drawmij apparaît dans l'introduction de la nouvelle de James M. Ward "A Tale Within a Tale", parue dans le supplément des Royaumes oubliés intitulé "Gateway to Ravens Bluff, The Living City".

Drawmij dans les autres médias
Dans le n°678 du webcomic "The Order of the Stick" de Rich Burlew, la Conjuration Instantanée de Drawmij apparaît sur le parchemin donné à Vaarsuvius.

Sources
 Cook, David - "History of the Greyhawk Wars", in Greyhawk Wars (TSR, 1991). Disponible en ligne: 
 Cook, David - Vecna Lives! (TSR, 1990).
 Gygax, Gary - Manuel des Joueurs (TSR, 1978).
 Heard, Bruce - "Spells Between the Covers", in Dragon n°82 (TSR, 1984).
 Holian, Gary - "Silent Sorcery: The Silent Ones of Keoland", in Living Greyhawk Journal n°4 (Paizo Publishing 2001).
 Gary Holian, Erik Mona, Sean K Reynolds et Frederick Weining - Atlas de Greyhawk (Wizards of the Coast, 2000).
 Mona, Erik et Gary Holian.- "Wheels within Wheels: Greyhawk's Circle of Eight", in Living Greyhawk Journal n°0 (Paizo Publishing, 2000). Disponible en ligne: 
 Moore, Roger E.- Greyhawk: L'Aventure commence (TSR, 1998).
 Moore, Roger - Return of the Eight (TSR, 1998).
 Niles, Douglas et Carl Sargent - The City of Greyhawk (TSR, 1989).
 Peck, W. Jason - "To Walk Beneath the Waves", in Dungeon n°77 (TSR, 1999).
 Pryor, Anthony - Rary the Traitor (TSR, 1992).
 Sargent, Carl - From the Ashes (TSR, 1993).
 Ward, James M - Greyhawk Adventures (TSR, 1988).
 Wood, Sam - "Window on the World", in Dragon n°290 (Wizards of the Coast, 2001).

Notes et références

Liens externes 
Forum thread Q&A with Jim Ward

Greyhawk
Magicien ou sorcier de fiction